Der Lotus Evora (Typ 122) ist ein viersitziger Mittelmotor-Sportwagen des britischen Automobilherstellers Lotus Cars mit einem Motor des japanischen Herstellers Toyota. Er ist der offizielle Nachfolger des Lotus Esprit, der bis 2003 über 25 Jahre lang gebaut wurde.

Im Sommer 2021 präsentierte Lotus den Emira. Er stellt das Nachfolgemodell von Elise, Exige und Evora dar. Insgesamt wurden 6.117 Evora gebaut.

Erstvorstellung 
Die erste öffentliche Präsentation des Wagens fand auf der British International Motor Show in London am 22. Juli 2008 statt. Der Evora ist die erste neue Entwicklung von Lotus nach der Elise 1996. Alle anderen aktuellen Modelle des Herstellers, wie der Exige, basieren auf der Elise, ebenso wie der in Auftrag gefertigte Tesla Roadster. Der Designchef von Lotus, Russel Carr, der seit 19 Jahren für das Unternehmen arbeitet, hat das Design entworfen. Dabei baute er auf dem 1999 gezeigten Konzeptfahrzeug eines Mittelmotor-Sportwagens M250 auf, das nicht in die Serienproduktion ging.

Auslegung 
Der Evora ist komfortabler ausgestattet und schwerer als die Elise, außerdem hat er zwei hintere Notsitze. Erstmals gibt es bei Lotus einen Tempomat und ein Navigationssystem von Alpine mit einer Rückfahrkamera.

Motorisierung, Fahrleistungen 
Der 3,5-Liter-V6-Motor kommt von Toyota und wird dort in zahlreiche Modelle (zum Beispiel Toyota Camry) eingebaut. Er leistet bei Toyota 198 kW bei 6200 min−1. Nach der Überarbeitung durch Lotus leistet der Motor maximal 206 kW (280 PS) bei 6400/min und gibt ein maximales Drehmoment von 350 Nm bei 4700/min ab. Der quer eingebaute Motor treibt über ein manuell zu schaltendes Sechs-Gang-Getriebe die Hinterachse an. Der Verbrauch wird vom Hersteller mit 9,1 Liter Superbenzin angegeben. 260 km/h ist die Höchstgeschwindigkeit und die Beschleunigung von 0 auf 100 km/h liegt bei 5,1 s.

Chassis und Fahrwerk 
Das Chassis des Wagens besteht aus Aluminium und ist wie bei der Elise verklebt. Es wiegt ohne Anbauten 208 kg. Der fertig montierte Wagen wiegt 1382 kg und hat einen Radstand von 2,58 m bei einer Gesamtlänge von 4,34 m, dadurch entstehen vordere und hintere Überhänge von 0,9 m und 0,7 m. Das Fahrwerk hat Federn des deutschen Herstellers Heinrich Eibach und Stoßdämpfer von Bilstein.

Varianten 
Ende 2010 folgte die leistungsgesteigerte Version Evora S mit dezent geändertem Äußeren (zum Beispiel Diffusor, Auspuff) und Kompressoraufladung mit 257 kW (350 PS), die in 4,8 Sekunden von 0 auf 100 km/h beschleunigt. Die Höchstgeschwindigkeit wird mit 276 km/h angegeben. Der Durchschnittsverbrauch steigt um 0,8 auf 9,9 Liter pro 100 Kilometer.

Der  Evora ist jetzt als Evora IPS mit 206 kW und einem Automatikgetriebe mit sechs Gängen erhältlich. Das Getriebe stammt – wie auch der Motor – von Toyota. Der IPS beschleunigt in 5,5 Sekunden auf Tempo 100 und erreicht eine Höchstgeschwindigkeit von 250 km/h.

Evora 400 
Auf dem Genfer Auto-Salon 2015 wurde der Nachfolger des Lotus Evora und Evora S unter dem Namen Lotus Evora 400 vorgestellt. Neben einer gesteigerten Leistung auf 298 kW (406 PS) verfügt der Lotus Evora 400 nun auch über einen niedrigeren Einstieg, einen breiteren Innenraum und ein aggressiveres Design. Die Höchstgeschwindigkeit beträgt nun 300 km/h.

Technische Daten

Zulassungszahlen 
Zwischen 2009 und 2021 sind in der Bundesrepublik Deutschland insgesamt 244 Lotus Evora neu zugelassen worden. Mit 40 Einheiten war 2011 das erfolgreichste Verkaufsjahr.

Weblinks 

 Offizielle Lotus Seite

Inzwischen offline:
 lotusevora400.de, Offizielle Deutsche Minisite via Archive.org
 lotusevora.com, Offizielle Minisite, via Archive.org

Einzelnachweise 

Evora
Sportwagen
Coupé